Formel 1 2023 er 2023-sæsonen af verdensmesterskabet i Formel 1. Det er den 74. gang, at mesterskaberne bliver afholdt. Der er ti deltagende konstruktører og tyve kørere. Sæsonen begyndte den 5. marts på Bahrain International Circuit i Sakhir og vil slutte den 26. november på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi.

Sæsonkalender

Ændringer fra forrige sæson 

 Qatars Grand Prix vender tilbage efter en et årig pause, da landet fokuserede på deres rolle som værtsland for verdensmesterskabet i fodbold 2022.
 Las Vegas' Grand Prix bliver afholdt for første gang i sæsonen. Det vil være første gang siden 1982 at der vil være tre grand prix i USA samme år.
 Ruslands Grand Prix var under kontrakt til at være del af kalenderen, men deres kontrakt blev termineret af Formel 1 i respons til Ruslands invasion af Ukraine i 2022.
 Frankrigs Grand Prix fik ikke sin aftale fornyet, og som resultat vil ikke være del af kalenderen.
 Kinas Grand Prix blev for fjerde sæson i streg aflyst som resultat af landets Coronavirusrestriktioner.

Teams og kørere

Holdændringer 
Honda vender tilbage til Formel 1, efter at de senest forlod ved afslutningen af 2021 sæsonen. De tillod de to Red Bull hold, Red Bull Racing og AlphaTauri, at bruge deres teknologi, men de skulle selv producere det, som betød oprettelsen af Red Bull Powertrains. Honda vender nu tilbage i samarbejde med RBPT under navnet Honda RBPT som motorproducent for Red Bull-holdene.

Kørerændringer

Uændret 
Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes og Red Bull fortsætter med samme kørere fra forrige sæson.

AlphaTauri 
Pierre Gasly skiftede til Alpine, og blev erstattet af Nyck de Vries, som gjorde sin debut som fast kører, efter at have været reservekører i et par sæsoner.

Aston Martin 
Sebastian Vettel gik på pension efter 2022 sæsonen, og blev erstattet af Fernando Alonso, som skiftede til Aston Martin fra Alpine.

Alpine 
Fernando Alonso forlod Alpine og skiftede til Aston Martin. Oprindeligt annoncerede Alpine, at deres reservekører Oscar Piastri ville erstatte Alonso, men Piastri afviste dette, da han mente han ikke havde en kontrakt med holdet. Efter en sag ved FIA, blev det bestemt, at Piastri havde ret, og han ikke ville køre for Alpine. I stedet hentede Alpine Pierre Gasly fra AlphaTauri.

Haas 
Mick Schumacher fik ikke sin kontrakt forlænget efter 2022 sæsonen, og forlod Haas. Han blev her erstattet af Nico Hülkenberg, som vendte tilbage efter senest have været fast kører i 2019 sæsonen.

McLaren 
Daniel Ricciardo forlod McLaren efter 2022 sæsonen, og blev her erstattet af sin landsmand Oscar Piastri, som gjorde sin debut i Formel 1.

Williams 
Nicholas Latifi forlod Williams efter 2022 sæsonen, og blev her erstattet af Logan Sargeant, som gjorde sin Formel 1 debut.

Resultater

Grand Prix

Kørermesterskabet 

Noter:

 †  = Køreren afsluttede ikke Grand Prixet, men blev klassificeret som færdigkørt, fordi de havde gennemført mere end 90% af løbsdistancen.

Kontruktørmesterskabet 

Noter:

 †  = Køreren afsluttede ikke Grand Prixet, men blev klassificeret som færdigkørt, fordi de havde gennemført mere end 90% af løbsdistancen.
 Rækkerne i tabellen er ikke relateret til de individuelle kørere. Holdets bedste resultat i de individuelle grand prix står på den øverste linje.

Referencer

Eksterne henvisninger 

2023